Alban je slovo, které označuje:

Lidé 
 Svatý Alban, první britský křesťanský mučedník
 Svatý Alban z Mohuče, německý křesťanský mučedník
 Svatý Alban Roe, anglický mučedník a člen Řádu svatého Benedikta
 Dr. Alban, švédský hudebník a producent nigerijského původu

Jméno 
 Alban je mužské jméno latinského původu

Stát 
 Království Alba, někdy zvané Alban – kmenové království v dnešním Skotsku

Místa 
 Pohoří Alban u Říma v Itálie
 Alban (Francie), město ve Francii
 Alban (USA), město v americkém státu Wisconsin
 Alban (Kanada), Kanada
 Albán, Kolumbie
 Albán (Cundinamarca), Kolumbie

Austrálie 
 St. Albans (Victoria), předměstí Melbourne
 St. Albans Park, předměstí Geelongu
 St. Albans (Nový Jižní Wales), město v Novém Jižním Walesu

Kanada 
 St. Alban's (Newfoundland a Labrador)

Nový Zéland 
 St. Albans (Nový Zéland), předměstí sídla Christchurch

Spojené království 
 St. Albans, město v anglickém jižním Hertfordshire

Spojené státy americké 
 St. Albans (Maine), město v okresu Somerset ve státu Maine
 St. Albans (Queens), čtvrť v Queens v městě New York
 St. Albans (Vermont), město v okresu Franklin ve státu Vermont
 St. Albans (Západní Virginie), město v okresu Kanawha ve státu Západní Virginie
 St. Albans Church (Delaware), město v okresu New Castle ve státu Delaware

Francie 
 Saint-Alban (Ain)
 Saint-Alban (Côtes-d'Armor)
 Saint-Alban (Haute-Garonne)
 Saint-Alban-Auriolles, v departmentu Ardèche
 Saint-Alban-d'Ay, v departmentu Ardèche 
 Saint-Alban-de-Montbel, v departmentu Savoie
 Saint-Alban-de-Roche, v departmentu Isère
 Saint-Alban-des-Hurtières, v departmentu Savoie
 Saint-Alban-des-Villards, v departmentu Savoie
 Saint-Alban-du-Rhône, v departmentu Isère
 Saint-Alban-en-Montagne, v departmentu Ardèche 
 Saint-Alban-les-Eaux, v departmentu Loire
 Saint-Alban-Leysse, v departmentu Savoie
 Saint-Alban-sur-Limagnole, v departmentu Lozère
 Saint-Julien-en-Saint-Alban, v departmentu Ardèche